

Магонінг Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсільванія
 Магонінг Тауншип — селище в окрузі Карбон, штат Пенсильванія
 Магонінг Тауншип — селище в окрузі Лоуренс, штат Пенсильванія
 Магонінг Тауншип — селище в окрузі Монтур, штат Пенсильванія